|-
| 216901 - || ||  || La Sagra || La Sagra
|-
| 216902 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216903 - || ||  || Cerro Burek || Cerro Burek
|-
| 216904 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216905 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216906 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216907 - || ||  || La Sagra || La Sagra
|-
| 216908 - || ||  || La Sagra || La Sagra
|-
| 216909 - || ||  || La Sagra || La Sagra
|-
| 216910 - || ||  || Andrushivka || Andrushivka
|-
| 216911 - || ||  || Mayhill || A. Lowe
|-
| 216912 - || ||  || Cerro Burek || Cerro Burek
|-
| 216913 - || ||  || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, i T. Gehrels
|-
| 216914 - || ||  || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, and T. Gehrels
|-
| 216915 - || ||  || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, and T. Gehrels
|-
| 216916 - || ||  || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, and T. Gehrels
|-
| 216917 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216918 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216919 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216920 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216921 - || ||  || Modra || P. Koleny i L. Kornos
|-
| 216922 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216923 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216924 - || ||  || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 216925 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216926 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216927 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216928 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216929 - || ||  || La Silla || E. W. Elst
|-
| 216930 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216931 - || ||  || Visnjan || K. Korlevic
|-
| 216932 - || ||  || Caussols || ODAS
|-
| 216933 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216934 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216935 - || ||  || Eskridge || G. Bell i G. Hug
|-
| 216936 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216937 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216938 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216939 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216940 - || ||  || Ondrejov || P. Kusnirak i P. Pravec
|-
| 216941 - || ||  || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 216942 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216943 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216944 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216945 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216946 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216947 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216948 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216949 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216950 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216951 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216952 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216953 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216954 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216955 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216956 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216957 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216958 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216959 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216960 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216961 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216962 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216963 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216964 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216965 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216966 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216967 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216968 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216969 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216970 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216971 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216972 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216973 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216974 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216975 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216976 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216977 - || ||  || Prescott || P. G. Comba
|-
| 216978 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216979 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216980 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216981 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216982 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216983 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216984 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216985 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216986 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216987 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216988 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216989 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216990 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216991 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216992 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216993 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216994 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216995 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216996 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216997 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216998 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216999 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217000 - || ||  || Socorro || LINEAR
|}

 
6